

Cinema e televisione 
 Ring Ring – film del 2017 diretto da Adam Marino
 Ring Ring – serie televisiva sudcoreana

Musica 
 Ring Ring – album degli ABBA del 1973
 Ring Ring – singolo degli ABBA del 1973
 Ring Ring – singolo di Fabri Fibra del 2013